Le terme Guerre du pétrole peut désigner :

 La crise pétrolière du Moyen-Orient avec les pays occidentaux ;
 La Guerre du pétrole, un film italien de Luigi Batzella (1979). Il est aussi connu sous le titre Lorna, la Lionne du Désert ;
 La guerre du pétrole n'aura pas lieu, un film franco-marocain de Souheil Ben Barka (1975) parfois édité sous le nom La Guerre du pétrole.